The Woman of Mystery – film del 1914 diretto da Alice Blaché (Alice Guy)
The Woman of Mystery – cortometraggio del 1915 diretto da Travers Vale
The Woman of Mystery – film del 1920 diretto da Grace Cunard e Francis Ford